Die Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Berchtesgadener Land zeigt die FFH-Gebiete des oberbayerischen Landkreises Berchtesgadener Land in Bayern. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden Natur-, Landschaftsschutz- und EU-Vogelschutzgebieten.
Im Landkreis befinden sich 13 und zum Teil mit anderen Landkreisen überlappende FFH-Gebiete.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Berchtesgadener Land
 Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Berchtesgadener Land
 Liste der Geotope im Landkreis Berchtesgadener Land
Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Berchtesgadener Land

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

Berchtesgadener Land
!